Michael Endres ist der Name folgender Personen:

* Michael Endres (Manager) (* 1937), deutscher Jurist und Bankmanager
 Michael Endres (Musiker) (* 1961), deutscher Pianist